North Alder Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 North Alder Creek (New Creek), Fluss im Bundesstaat Arizona
 North Alder Creek (Alder Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien

 Siehe auch:
 North Fork Alder Creek